Shiva steht für:

 Shiva, eine Gottheit im Hinduismus
 shiva, die siebentägige jüdische Trauerwoche, siehe Schiv’a
 Shiva und die Galgenblume, deutsche Literaturverfilmung aus dem Jahr 1945
 Shiva (2008), israelisches Filmdrama
 Shiva (Himalaya), Berg in Himachal Pradesh
 Shiva (Rapper) (* 1999), italienischer Rapper
 ein Pseudonym von Tore Stjerna (* 1976), schwedischer Musiker und Produzent

Shiva ist der Familienname folgender Personen:
 Mike Shiva (1964–2020), Schweizer Wahrsager und Unternehmer
 Vandana Shiva (* 1952), indische Bürgerrechtlerin und Umweltschützerin

Siehe auch:
 Chiva